Гран-при Венгрии 1986 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 10 августа 1986 года.
 


Гонка 

|}

 Первый Гран-при Формулы-1, проведенный за «железным занавесом».
 Первый Гран-при Формулы-1, трансляция с которого, пусть и в записи, была показана по телевидению в СССР. Передача была показана 14 августа 1986 года по Второй программе Центрального телевидения, в виде 45-минутного сюжета-нарезки под названием «Международные соревнования по автоспорту» (со следующего года в программе уже чётко обозначалось, что это трансляция с чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1»).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на статистическом сайте, одобренном ФИА
 Отчёт современника о гонке на database.motorsportmagazine.com
 Статья о гонке глазами современника, в журнале За рулём, №11, 1986
 Статья на f1news.ru о гонке

Гран-при Венгрии